Veliko Blaško
 Malo Blaško

 Blaško Vojnić Hajduk
 Blaško Stipan Rajić